Нильс Аллен «Бубу» Стюарт-младший (; род. 21 января 1994) — американский актёр и певец.

Ранние годы 
Стюарт родился в Беверли-Хиллз, Калифорния. Его отец, Нильс Аллен Стюарт, — профессиональный каскадёр. Он имеет шотландские, русские, индейские корни со стороны отца, а также  японские, корейские, китайские корни со стороны матери. Бубу — его детское прозвище.

У Стюарта есть три сестры — Файвел, также являющаяся актрисой, Сейдж и Меган. Совместно с Файвел и Меган он гастролировал в составе музыкальной группы TSC.

Карьера 
Первой актёрской работой Стюарта стала эпизодическая роль в сериале «Скорая помощь». 

Он получил известность благодаря роли оборотня Сета в третьем фильме саги «Сумерки». Он также исполнил роль Варпатча в супергеройском фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014) и роль Джея во франшизе Disney «Наследники»

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США